Cesare Pagnini (1899-1989) – avvocato, storico e scrittore italiano
Giovanni Pagnini (... – XVIII secolo) – matematico italiano
Giovanni Francesco Pagnini (714-1789) – economista e storico italiano
Luca Antonio Pagnini (1737-1814) – religioso e grecista
Marcello Pagnini (1921-2010) – critico letterario italiano
Marco Pagnini (1989) – hockeista su pista italiano
Marta Pagnini (1991) – ginnasta italiana
Pietro Pagnini (1875-1955) – storico della scienza italiano
Rolando Pagnini (1911-1965) – architetto italiano
Sante Pagnini (1470-1541) – biblista e monaco cristiano italiano
Settimio Pagnini (1921-2015) – allenatore di pallacanestro e partigiano italiano